Der Opel Zafira Life, auf den Britischen Inseln Vauxhall Vivaro Life, ist ein im Januar 2019 vorgestellter Van des deutschen Autoherstellers Opel. Das Modell ist in weiten Teilen baugleich mit dem Peugeot Traveller, dem Citroën Spacetourer, dem Toyota ProAce Verso und dem Fiat Ulysse. Der Van löst den Opel Zafira C ab; die entsprechende Nutzfahrzeugvariante Vivaro C löst den Vivaro B ab.

Hintergrund 
Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen Zafira A, Zafira B und Zafira C ist der Opel Zafira Life kein Kompaktvan mehr, sondern von den Abmessungen in allen drei Dimensionen deutlich größer. Dadurch können auch bis zu neun Personen mitfahren. Den Zafira Life gibt es in drei Varianten: mit 4,61 m Länge (S), 4,96 m Länge (M) und 5,31 m Länge (L), wobei die kurze Variante im Sommer 2021 vom Markt genommen wurde. Als Kompaktvan von Opel gilt in der PSA-Gruppe seit 2019 der Opel Combo Life in den Längen 4,40 m und 4,75 m, mit jeweils 5 oder 7 Sitzen. In Großbritannien wird er als Vauxhall Vivaro Life verkauft.

Nach der Vorstellung des batterieelektrisch angetriebenen Vivaro-e im November 2019 präsentierte Opel im Juni 2020 auch den Zafira Life mit dem Antriebsstrang aus dem Opel Corsa-e. Ende 2020 kam er in den Handel. Zwei verschiedene Akkugrößen sind verfügbar. Die 50 kWh-Variante ermöglicht eine Reichweite nach WLTP von 230 km, die 75 kWh-Variante 330 km. Seit Januar 2022 wird mit Ausnahme der für Russland gefertigten Versionen nur noch die batterieelektrische Version angeboten. Kunden mit dem Wunsch nach einem Verbrennungsmotor können auf den Opel Vivaro als Doppelkabine/Flexspace oder den Toyota ProAce Verso ausweichen. In Russland endete die Produktion im April 2022 in Folge des Überfalls auf die Ukraine.

Produktion 
Der Zafira Life wird sowohl bei Sevel Nord und wie das Vorgängermodell Opel Vivaro B im Vauxhall-Werk Luton gebaut. Für den russischen Markt wurde der Zafira Life bis April 2022 im PSA-Werk in Kaluga gebaut.

Nutzfahrzeugsvariante: Vivaro 
Die Nutzfahrzeugvariante ist der Vivaro C. Er ist als Kastenwagen, Doppelkabine Kombi-Version sowie als Fahrgestell (nicht in Deutschland) erhältlich.

Technische Daten 
Der Zafira Life wurde bis Ende 2021 mit einem 1,5-Liter- oder 2,0-Liter-Dieselmotor angeboten. Diese leisteten zwischen  und . Seit September 2020 ist auch eine Version mit reinem Elektroantrieb erhältlich, welche seit Januar 2022 auf vielen Märkten die einzige Option darstellt.

Der damalige Opel-CEO Lohscheller gab auf der IAA 2019 bekannt, dass Opel für den Zafira Life auch eine Version mit Brennstoffzelle anbieten werde. Damit wäre es das erste Opel-Fahrzeug mit Brennstoffzelle. Der Zeitpunkt der Markteinführung ist noch unbekannt. Am 1. September 2021 wurde Lohscheller durch Uwe Hochgeschurtz abgelöst, im Februar 2022 übernahm er den Posten als Präsident beim Elektrolastkraftwagen-Hersteller Nikola Corporation.

Karosserieversionen

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2019 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 20.081 Zafira Life neu zugelassen worden. 1.265 davon hatten einen Elektroantrieb.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi
Elektroautomodell